

Самарканд — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область

Самарканд — місто, Самаркандська область
 Самарканд — міське селище, Кашкадар'їнська область
 Самарканд — міське селище, Ферганська область